El Pico puede hacer referencia a:

 El pico, película española de 1983.
 El pico 2, película española de 1984.
 El Pico, playa de la Península de Paraguaná.
 El pico, episodio de Phineas y Ferb